Aceda de culebra puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rumex conglomeratus
 el nombre común de la planta Rumex crispus; o
 el nombre común de la planta Rumex pulcher'''''.